Француска је учествовала до сада 64 путa. Остварили су пет победа. Француска је прескочила такмичење само 1974. и 1982. године.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Француска